Schiffsverkehr bezeichnet:

 Schifffahrt
 Schiffsverkehr (Album), ein Musikalbum von Herbert Grönemeyer
 Schiffsverkehr (Lied), ein Lied von Herbert Grönemeyer